Изви́линка — топоним в России:

 Извилинка — река, правый приток Уссури.
 Извилинка — село в Чугуевском районе Приморского края.